Bojanowo (plaats), plaats in Polen
 Bojanowo (gemeente), gemeente in Polen